Regimiento de Infantería 1 puede referirse a:

 el Regimiento de Infantería 1 «Patricios» del Ejército Argentino;
 el Regimiento de Infantería 1 del Ejército de Bolivia;
 el Regimiento de Infantería n.º 1 «Buin» del Ejército de Chile;
 y el Regimiento de Infantería Inmemorial del Rey n.º 1 del Ejército de Tierra (España).